Jack Beats — британский электронный музыкальный дуэт из Лондона, основанный в 2007 году музыкантами Plus One (из коллектива ) и Beni G (из The Mixologists). Для их музыки характерны «смазанные басы» ().

Участники 
Beni G (Бен Геффин, ) — британский диджей, состоявший в группе Mixologists, которая была сформирована DJ Go. В 1997 году Бен познакомился с ним на своём хип-хоп шоу «The Boombox». Позже к ним присоединились Gizroc и Yo-one. Mixologists стали участвовать в DJ-битвах. В 1999 они заняли третье место в чемпионате UK DMC Team, выиграли European I.T.F. championship и стали финалистами World I.T.F. Finals в Гавайях. В 2000 году они победили в британском DMC Team и заняли третье место в мировом, после чего в коллективе остались только двое основателей. В 2001 году они успешно защитили свой титул чемпионов UK DMC Team, а также заняли второе место в DMC World Team (что можно считать главной победой группы за всю карьеру).

DJ Plus One (Найл Дейли, ) — шотландский диджей, победитель  в 2001 году. Бывший диджей лондонской радиостанции . По-прежнему гастролирует в составе коллектива .

История 
Дуэт получил поддержку на британской электронной сцене от диджеев  и , которые включали композиции Jack Beats в свои миксы, а также выпускали их треки на своих лейблах San City High Records и Cheap Thrills соответственно.

Они выступали на таких фестивалях, как Coachella, , Glastonbury, EDC и Sonar.

Дискография

Мини-альбомы

Микстейпы

Миксы

Ремиксы

Примечания

Ссылки 

 Jack Beats OWSLA
 Jack Beats Beatport
 Jack Beats Songkick
 
 
 Jack Beats на сайте Soundcloud (более 153 тыс. подписчиков)
  (более 2 млн просмотров)
  (более 660 тысяч просмотров и 96 тысяч слушателей)
 https://web.archive.org/web/20161106185608/http://earmilk.com/tag/jack-beats/

Музыкальные коллективы из Лондона
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2007 году
Музыканты XXI века
Музыкальные дуэты
Исполнители OWSLA
Дабстеп-музыканты
Электро-хаус-музыканты
Электронные музыкальные коллективы Великобритании